Torrens ist der Familienname folgender Personen:

 Alba Torrens (* 1989), spanische Basketballspielerin
 Arthur Torrens (1809–1855), britischer General und Kolonialverwalter
 Cristina Torrens Valero (* 1974), spanische Tennisspielerin
 Henry Torrens (Offizier) (1779–1828), Generaladjutant der britischen Armee von 1820 bis 1828; Vater des Vorigen
 Henry Torrens (1833–1889), britischer Offizier
 James H. Torrens (1874–1952), US-amerikanischer Politiker
 José Anastasio Torrens (1790–1857), mexikanischer Diplomat
 Pip Torrens (* 1960), britischer Schauspieler
 Robert Torrens (1780–1864), britischer Offizier und Ökonom
 Robert Richard Torrens, 1857 Premier von Südaustralien; Sohn des Vorigen
 Sebastián Ramis Torrens (* 1943), brasilianischer Ordensgeistlicher, Prälat von Huamachuco

Torrens ist der Name folgender Gewässer:

 Lake Torrens, Salzsee in Australien
 River Torrens, Fluss in Australien

Siehe auch:

 Thorens (Begriffsklärung)
 Torrent
 Torrente